Золотинка — топоним:

Россия 
 Золотинка — посёлок городского типа в Нерюнгринском районе Якутии.
 Золотинка — до 1977 г. название села Иенгра в Нерюнгринском районе Якутии.

Украина 
 Золотинка — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Золотинка — река, левый приток Десны.

Литература 
 Золотинка — персонаж романа Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец».